Junkers — авиастроительная компания Германии, основанная Хуго Юнкерсом.
 Юнкерс, Хуго — немецкий инженер, изобретатель и авиаконструктор, профессор, основатель компании «Junkers & Co»